Marún puede hacer referencia a:

Personas 
 Jorge Marún Rodríguez (1954- ), ingeniero civil y exministro del Partido Roldosista Ecuatoriano;
 Habib Merheg Marún (1963- ), economista y exsenador del Movimiento Colombia Viva;
 Samy Merheg Marún (1967- ), administrador de empresas y senador del Partido Conservador Colombiano;